Села:
 Михайлин — Вінницька область, Козятинський район
 Михайлин — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район

Михайлин, Михайлін — російське прізвище. Відомі носії:
 Михайлин Ігор Леонідович (1953—2017) —  український журналістикознавець, літературознавець, літературний критик, доктор філологічних наук.
 Михайлін Євген Дмитрович (нар. 1947) — радянський футболіст, півзахисник.
 Михайлін Олександр В'ячеславович  (нар. 1979) — російський дзюдоїст, олімпійський медаліст.

Див. також 
 Михайлина (прізвище)
 Михайлина
російські прізвища